22 страны подали заявки на участие в Кубке африканских наций 1968 года, претендуя на 8 мест в финальном турнире.  (действующий чемпион) и  (хозяйка турнира) получили путёвки автоматически, а остальные 20 стран были разбиты на 6 отборочных групп, в каждой из которых разыгрывалась одна путёвка. Две отборочные группы состояли из четырёх команд каждая, в них был сыгран турнир на выбывание. В остальных группах, состоявших из трёх команд каждая, был сыгран двухкруговой турнир.

Группа 1

Дополнительный матч 

 получил путёвку в финальный турнир.

Группа 2 

 получил путёвку в финальный турнир.

Группа 3 

 Берег Слоновой Кости получил путёвку в финальный турнир.

Группа 4

Первый этап 

 ОАР вышла во второй этап.

 вышла во второй этап.

Второй этап 

 получила путёвку в финальный турнир.

Группа 5 

 получила путёвку в финальный турнир.

Группа 6

Первый этап 

 вышла во второй этап.

Дополнительный матч 

 вышло во второй этап.

Второй этап 

 отказалась от дальнейшего участия в турнире,  автоматически получило путёвку в финальный турнир.

Примечания

Ссылки 
Кубок африканских наций 1968 на RSSSF

Кубки африканских наций
Футбол в Африке в 1967 году